Balak – wieś w Armenii, w prowincji Sjunik
 Balak – postać biblijna ze Starego Testamentu
 Operacja Balak – izraelska operacja wojskowa w 1948 roku